Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1980/81 war die 29. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Nach zwei Vizemeisterschaften in Folge sicherte sich die BSG EAB 47 Berlin mit einem Punkt Vorsprung auf die BSG Rotation Berlin ihren fünften Bezirksmeistertitel und kehrten nach vier Spielzeiten in die übergeordnete DDR-Liga zurück.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach siebenjähriger Zugehörigkeit die BSG Chemie Schmöckwitz und Vorjahresaufsteiger BSG Außenhandel Berlin ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach vierjähriger Abwesenheit die Sportfreunde Johannisthal aus der Staffel A und die Zweitvertretung von Bergmann-Borsig Berlin aus der Staffel B als Bezirksliganeuling auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1980/81